Aas steht für:

 Aas, verwesender Tierleichnam
 Aas (Eaux-Bonnes), ein zu Eaux-Bonnes gehörender Weiler im Kanton Laruns, Département Pyrénées-Atlantiques

aas steht für:

 All Asian Society, deutsche Arbeitsgemeinschaft
 Aasáx (ISO-639-3-Code), ausgestorbene südkuschitische Sprache der Assa (Ethnie) in Tansania

AAS steht für:

 (3654) AAS, nach der American Astronomical Society benannter Asteroid
 Les annales archéologiques arabes syriennes
 Acta Apostolicae Sedis, das Amtsblatt des Heiligen Stuhls
 Alternative Air Source, siehe Oktopus (Tauchen)
 Aids-Aufklärung Schweiz, ein gemeinnütziger Schweizer Verein
 Airline Assistance Switzerland
 Alcatel Alenia Space, siehe Thales Alenia Space
 Alternativer Anthropologischer Stammtisch
 Amadeu Antonio Stiftung gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, für Demokratie
 American Anti-Slavery Society, eine historische, US-amerikanische Gesellschaft
 American Astronautical Society, die amerikanische Astronautenvereinigung
 American Astronomical Society, die amerikanische Vereinigung der Astronomen und Astrophysiker
 Anonyme Arbeitssüchtige, Selbsthilfegruppe für Menschen mit Arbeitsproblemen oder Arbeitssucht
 Anxiety about Aging Scale, siehe Altersangst
 Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI
 Arms and Armour Society, Vereinigtes Königreich
 Alkylarylsulfonate
 alkoholbedingtes amnestisches Syndrom, früher: Korsakow-Syndrom
 Allgemeines Anpassungssyndrom, Reaktionsmuster des Körpers auf länger anhaltende Stressreize
 Amino Acid Score, Bewertungszahl für Aminosäuren
 Anabol Androgene Steroid, siehe Anabole Steroide
 Analgetika-Asthma-Syndrom
 Atomabsorptionsspektrometrie, Verfahren der analytischen Chemie
 Apalapsili (IATA-Code), Flughafen in Westneuguinea
 Bahnhof Hamburg-Altona (DS100-Code)

aaS steht für:

 amtlich anerkannter Sachverständiger, siehe Amtlich anerkannter Sachverständiger oder Prüfer
 as a Service, Suffix, welches den Vorangegangenen Gegenstand als temporäre Dienstleistung deklariert, siehe XaaS.

Aas ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Aas (1931–2000), norwegischer Schauspieler und Regisseur
 Arto Aas (* 1980), estnischer Politiker
 Bjarne Aas (1886–1969), norwegischer Werfteigentümer und Yachtkonstrukteur
 Else Berntsen Aas († 2009), norwegische Komponistin, Organistin und Chorleiterin
 Gregor Aas (* 1957), deutscher Forstwissenschaftler
 Hanne Haugen Aas (* 1988), norwegische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin, siehe Hanne Haugen Zylstra
 Ingvild Aas (* 1980), norwegische Skilangläuferin
 Jan Einar Aas (* 1955), norwegischer Fußballspieler
 Karl Aas (1899–1943), norwegischer Turner
 Lars Aas (1879–1964), norwegischer Fechter
 Nils Aas (1933–2004), norwegischer Bildhauer, Zeichner und Graphiker
 Norbert Aas (* 1950), deutscher Ethnologe und Historiker
 Olav Aas (* 1920), norwegischer Botaniker
 Per Almar Aas (1929–2014), norwegischer Politiker
 Ragnhild Aas (* 1984), norwegische Beachvolleyballspielerin
 Ragnhild Elin Aas (* 1974), norwegische Fußballspielerin
 Roald Aas (1928–2012), norwegischer Eisschnellläufer
 Rolf Aas (1891–1946), norwegischer Fußballspieler
 Sigrid Aas (* 1980), norwegische Skilangläuferin
 Taavi Aas (* 1966), estnischer Politiker
 Tore W. Aas (* 1957), norwegischer Komponist

Siehe auch:

 AASS
 AS
 Ås

Abkürzung